Huanghua bezeichnet:

 die kreisfreie Stadt Huanghua (黄骅市) der bezirksfreien Stadt Cangzhou in der chinesischen Provinz Hebei, siehe Huanghua;
 die Großgemeinde Huanghua (黄花镇) im Kreis Changsha in der chinesischen Provinz Hunan, siehe Huanghua (Changsha);
 die Großgemeinde Huanghua (黄骅镇) in der gleichnamigen kreisfreien Stadt, siehe Huanghua (Huanghua);
 die Großgemeinde Huanghua (黄花镇) im Kreis Pengze in der chinesischen Provinz Jiangxi, siehe Huanghua (Pengze);
 die Großgemeinde Huanghua (黄花镇) im Stadtbezirk Yiling der Stadt Yichang in der chinesischen Provinz Hubei, siehe Huanghua (Yiling);
 die Großgemeinde Huanghua (黄花镇) in der Stadt Yingde in der chinesischen Provinz Guangdong, siehe Huanghua (Yingde);
 die Gemeinde Huanghua (黄花乡) im Kreis Chongxin der chinesischen Provinz Gansu, siehe Huanghua (Chongxin);
 die Gemeinde Huanghua (黄花乡) im Kreis Jingyuan des chinesischen Autonomen Gebiets Ningxia, siehe Huanghua (Jingyuan).